Доба има више значења:

 Доба (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Доба (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Доба (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Доба (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији